Рябушкин — фамилия; имеет женскую форму Рябушкина.
 Рябушкин, Андрей Петрович (1861—1904) — русский живописец.
 Рябушкин, Борис Тимонович (род. 1938)— статистик, главный редактор журнала «Вопросы статистики».
 Рябушкин, Тимон Васильевич (1915—1986) — член-корреспондент АН СССР.
 Рябушкин, Юрий Васильевич (1917—1996) — конструктор космической и авиационной фотоаппаратуры.

Рябушкина 
 Рябушкина, Вера Павловна (более известна под фамилией Шендель; 1917—1996) — советская баскетболистка, заслуженный мастер спорта по баскетболу.
 Рябушкина, Евгения Николаевна (1931—2015) — доярка совхоза «Дружба» Оренбургского района Оренбургской области, Герой Социалистического Труда (1966).
 Рябушкина, Мария (род. 1992) — российская актриса и фотомодель.

Примечания